Weinand est un patronyme porté notamment par :

 Klaus Weinand (1940-), joueur allemand de basket-ball ;
 Yves Weinand, architecte et ingénieur civil des constructions spécialisé dans la construction en bois belge.